Слайс (від ) — багатозначне слово, здебільшого позначає тонкий зріз, шар, шмат. Конкретне значення залежить від галузі застосування.

Їжа 
 Тонкий зріз, шар, плаский шматок їжі, зазвичай нарізаний за допомогою спеціальних машин або пристроїв («слайсерів»).

Спорт 
 Зворотне обертання (підрізка) в тенісі та настільному тенісі.
 Удар в гольфі, при якому м'яч вилітає прямо, але після цього значно відхиляється праворуч (для гравця з правобічною стійкою).

Комп'ютер 
 В операційній системі FreeBSD так називаються фізичні розділи диска для можливості відрізнити їх від логічних розділів.
 В операційній системі Solaris компанії Sun Microsystems так іноді звуться розділи диска.
 В програмуванні так називають витягнуту частину масиву.
 В цифровій схемотехніці так називають структурний елемент в складі програмованих логічних інтегральних схем.

Реклама 
 Виділена для проведення рекламної кампанії частина трафіка з визначеного рекламного моменту. Слайси бувають комерційними та некомерційними.

Примітки